Der Kanton Auterive ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Muret, im Département Haute-Garonne und in der Region Okzitanien.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Auterive die elf Gemeinden Auterive, Auribail, Beaumont-sur-Lèze, Grépiac, Labruyère-Dorsa, Lagrâce-Dieu, Mauressac, Miremont, Puydaniel, Venerque und Vernet. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 150,10 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 3103.

Auterive